En Grèce :
 Banitsa (en bulgare ; en grec  ; Karié) est un ancien village, aujourd'hui en ruines, situé près de la ville de Serrès (préfecture de Serrès).
 Banitsa (en bulgare ) est un nom alternatif pour Symvoli (en grec ), un village qui fait partie de la municipalité de Kormista (préfecture de Serrès).
 Banitsa (en bulgare  ; en grec , ) est un nom alternatif pour Vévi (en grec ), un village qui fait partie de la municipalité de Meliti (préfecture de Flórina).

En Bulgarie :
 Banitsa est un friand salé feuilleté, le plus souvent au fromage blanc, parfois aussi aux épinards ou à la viande.
 Banitsa est un village de l'obchtina de Vratsa, située dans l'oblast de Vratsa.

En République de Macédoine :
 Banitsa est un village de la municipalité de Stroumitsa.

Homonymie de toponyme